Schiller steht für:
 Schiller (Familienname); siehe dort auch zu Namensträgern
 Schiller (Film), deutscher Fernsehfilm (2005)
 Schiller (Musikprojekt), deutsches Musikprojekt
 Schiller (Mondkrater), ein Mondkrater
 Schiller (Schiff, 1873), ein deutscher Segeldampfer
 Schiller (Schiff, 1906), ein Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee
 (3079) Schiller, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Schiller AG, Schweizer Medizintechnikunternehmen
 Schillerwein, eine Weinsorte
 F.W.Schiller (Pianofortefabrik)

Siehe auch:
 Schiller-Museum (Begriffsklärung)